Federico Carlos de Prusia (6 de abril de 1893 - 6 de abril de 1917) fue un príncipe alemán y jinete que compitió en la modalidad de salto ecuestre.

Biografía 
Federico Carlos nació en el Palacio Klein-Glienicke, Potsdam, Berlín. Era el hijo del Príncipe Federico Leopoldo de Prusia (1865-1931) y la Princesa Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1866-1952) y un nieto del Príncipe Federico Carlos de Prusia.

Fue un miembro del equipo alemán de hípica para las Olimpiadas de 1912, donde consiguió una medalla de bronce en la competición de salto. Su caballo durante el evento olímpico fue "Gibson Boy".

Combatió en la I Guerra Mundial como aviador entre 1914 y 1917. Comandó el Fliegerabteilung (Artillerie) 258, una unidad de observación de artillería, aunque voló en patrullaje en un caza de un asiento con el Jasta Boelcke cuando fue posible. Durante una de estas patrullas el 21 de marzo de 1917 se vio obligado a aterrizar debido a un balazo en el motor y con una pequeña herida en el pie. Aterrizó su Albatros en tierra de nadie, pero mientras corría hacia sus líneas fue disparado en su espalda y gravemente herido por tropas australianas. Fue tomado en cautiverio, donde murió de sus heridas el 6 de abril de 1917 en Saint-Étienne-du-Rouvray.

Palmarés en hípica

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 Su Alteza Real el príncipe Federico Carlos de Prusia.

Órdenes 

Caballero de la orden del Águila Negra, 1903 ()
 Caballero gran cruz (con corona) de la orden del Águila Roja, 1903 ()
 Caballero de primera clase de la orden de la Corona Prusiana, 1903 ()
 Caballero gran comandante de la Real Orden de Hohenzollern, ca. 1903 ()
Cruz de Hierro, Segunda Clase
 Cruz de Hierro, Primera Clase
 Flugzeugführerabzeichen (Medalla a la calificación del piloto), ca. 1917

Empleos 
 1. Garderegiment zu Fuß (1.º Regimiento de Guardias de Infantería), Teniente à la suite desde 1903; Teniente en 1908.
 Fliegerabteilung (Artillerie) 258 (escuadrón de observación de artillería aeria), comandante de escuadrón, 1917.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 See for photograph of Prince Karl and airplane
 Information about Fliegerabteilung 258 & von Preußen

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Jinetes de Alemania
Jinetes de salto ecuestre
Jinetes en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912
Medallistas olímpicos de bronce de hípica
Medallistas olímpicos de bronce de Alemania
Medallistas olímpicos de bronce de Estocolmo 1912
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Potsdam
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)